Un black out o oscuramento, anche blackout, è un'interruzione dell'energia elettrica.
I termini black out o blackout possono anche riferirsi a:

Cinema
 Blackout – film del 1997 di Abel Ferrara
 Blackout – film del 2008 di Rigoberto Castañeda
 Blackout – film del 2022 di Sam Macaroni
 Blackout: inferno nella città – film del 1978 di Eddy Matalon

Letteratura 

Blackout – romanzo del 2004 di Gianluca Morozzi
 Blackout – romanzo del 2010 di Connie Willis
 Blackout – romanzo del 2012 di Mira Grant
 Blackout – romanzo del 2012 di Marc Elsberg
 Blackout – romanzo del 2021 di Simon Scarrow

Musica 
 Blackout – brano musicale di David Bowie del 1977
 Blackout – album degli Scorpions del 1982
 Blackout – album dei Dropkick Murphys del 2003
 Blackout – album degli Hed P.E. del 2003
 Blackout – album di Britney Spears del 2007
 Blackout – singolo dei Breathe Carolina del 2011
 Blackout – singolo di Imanbek del 2020
 Blackout – singolo dei Kolors del 2022
 Blackout! – album di Method Man e Redman del 1999
 Black Out – etichetta discografica italiana
 The Blackout – gruppo musicale britannico

Altro 
 Blackout – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Black Out – programma radiofonico di Rai Radio 2
 Black Out – programma televisivo di Rai 1
 Radio 2000 Blackout – emittente radiofonica libera di Torino
 Blackout – miniserie televisiva britannica del 2002
 Black Out - Vite sospese - miniserie televisiva italiana del 2023